XM9 är en beteckning på en automatkarbin. XM9 är snarlik Heckler & Koch G36 fast har ett annat handskydd.
 
XM9 utvecklades av USA och används nu i samband med de militära insatserna i Irak. XM9 utvecklades för att ersätta M16 och inom 3 år (2010) är avsikten att M16 skall vara helt ersatt. Eftersom man ska ersätta M16 så har man testat XM9 i Irak där den har fått bäst betyg av alla motsvarande vapen. Det som skiljer mellan G36 och XM9 förutom handskyddet är utgångshastigheten som ökades för att kunna använda XM9 som ett långdistansvapen. 

XM8 är en annan modell av G36-serien där G36C och G36K används som assaultvapen. XM8 håller på att utvecklas och ska snart ersätta den inte så lyckade M4 Carbin.

Automatkarbiner